Il singolare del torneo di tennis Cardiff Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Vacek che ha battuto in finale Uros Vico 7-65, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Wang Yeu-tzuoo (quarti di finale)
 Justin Gimelstob (semifinali)
 Kenneth Carlsen (primo turno)
 Igor' Kunicyn (primo turno)

 Cyril Saulnier (secondo turno)
 Alex Bogdanović (quarti di finale)
 George Bastl (secondo turno)
 Tomáš Cakl (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cardiff Challenger 2006